7 Gdańska Integracyjna Drużyna Harcerska „Keja” im. kmdr. Bolesława Romanowskiego – najstarsza drużyna harcerska w Szczepie Szturwał. Początkowo funkcjonowała jako 7 Gdańska Drużyna Harcerska. Została założona przy ośrodku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni jako drużyna Nieprzetartego Szlaku. Do dziś działa w ZHP.

Historia 
7 Gdańska Integracyjna Drużyna Harcerska „Keja” powstała w marcu 1994 roku w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Gdyni jako drużyna Nieprzetartego Szlaku (NS). Pierwszym pełniącym obowiązki drużynowego został Darek Głodowski, który pod czujnym okiem druhny Mirosławy Jezior prowadził pierwsze zbiórki. W wakacje 1994 r. odbył się pierwszy obóz harcerski w Nasicznym w Bieszczadach, po którym nastąpił trudny rok pracy: zdobywanie numeru oraz imienia drużyny. W roku 1995 obowiązki drużynowego przejął druh Marek Kaczanowski. Obóz 1995 roku był przełomowym - drużyną zainteresowała się młodzież szkolna, co poskutkowało pierwszą zbiórką o charakterze integracyjnym już w dniu 14 września 1995 roku (od tego też dnia drużyna funkcjonowała pod nazwą 7 Gdańska Integracyjna Drużyna Harcerska „Keja”). W początkowym okresie funkcjonowania bardzo ważny wpływ na intergacyjny charakter drużyny miała phm. Lucyna Kaczanowska. Drużyna przez cały okres swojej działalności podejmowała szereg działań angażujących młodzież szkolną i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w ramach harcerskiego programu wychowawczego, a najważniejsze z nich to:
 Rejsy pełnomorskie na Bałtyku na żaglowcach Zawisza Czarny (lata 2001, 2002, 2003, 2007, 2014 i 2015), STS Kapitan Głowacki (2004) oraz na Morzu Śródziemnym na STS Pogoria (2005). W większości wypraw morskich drużynie jako kapitan towarzyszył zaprzyjaźniony kapitan żeglugi wielkiej hm. Waldemar Mieczkowski.
 Wyprawy górskie:
 Alpy Julijskie (2002),
 Korona Gór Polskich (2007),
 Główny Szlak Beskidzki (2008),
 Dach Europy - Tour de Mont Blanc (2010).

W 2003 roku Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gdyni (ściśle współpracujący z drużyną) za realizację programu „Terapia Osób Niepełnosprawnych w warunkach ekstremalnych” podczas rejsów morskich na żaglowcu Zawisza Czarny i wyprawy górskiej na Słowenię otrzymał medal „Gdynia bez barier”. Drużyna za wyprawę po Koronę Gór Polski otrzymała na Kolosach nagrodę specjalną w 2008 r.

Drużynowi 7 GIDH „Keja” 
 dh Dariusz Głodowski (1994-1995)
 hm. Marek Kaczanowski (1995-2001)
 phm. Maciej Łęgowski (2001-2010)
 hm. Jacek Grzebielucha (2010-2017)
 pwd. Jan Ruszniak (2017-2019)
 dh Maksymilian Dikti (2019)

Szczep 
W 2017 r. drużyna rozszerzyła działalność w Szczep Szturwał, skupiający 3 drużyny i 1 gromadę. Drużyna od 1994 r. działa w na terenie dzielnicy Pogórze w Gdyni, a od 2018 również Kosakowa.

Obecnie w skład szczepu wchodzą:
 4 (próbna) Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Żywioły”,
 7 Gdańska Integracyjna Drużyna Harcerska „Keja” im. kmdr. Bolesława Romanowskiego,
 8 (próbna) Gdańska Gromada Zuchowa „Wilczki Morskie”,
 44 (próbna) Drużyna Wędrownicza „Ŝtuparo”.

Funkcję komendanta szczepu pełni obecnie phm. Weronika Christow.

Odznaka drużyny i szczepu 
Plakietka drużyny została zaprojektowana przez Michała Żebrowskiego. Ma ona poziomy kształt oparty na rombie z wycięciami w górnej części. Centralnie umieszczona jest zielona lilijka na granatowym polu, z wpisanym w nią częściowo napisem „7 GIDH”. Poniżej po lewej znajduje się oznaczenie bohatera drużyny, a po prawej jej nazwa. Całość znajduje się w zielonym obramowaniu.
Oznaczeniem Szczepu jest plakietka, mająca formę kręgu i prostokątu, zaprojektowana przez Lidię Magierę - studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej lewą część zajmuje połowa koła sterowego z wyraźnymi pięcioma wystającymi rumbami, a poniżej znajduje się napis „SZTURWAŁ”. W prawej górnej części znajduje się zarys fali morskiej, nawiązujący do żeglarskiego charakteru środowiska.

Barwy drużyny i szczepu 
Kolorystyka (biały i niebieski) nawiązuje do tradycji żeglarskich skupionych w Szczepie środowisk. Odznakę otrzymuje się wyłącznie na podstawie członkostwa w Szczepie. W 7 GIDH „Keja” kolory granatowy i zielony symbolizowały mieszanie się programu wychowawczego - lądowego z żeglarskim, a jednocześnie symbolicznie oddawano uznanie nadziei (Barwa zielona) i spokoju (Barwa granatowa) jako wartościom przyświecającym działalności drużyny. W drużynie funkcjonuje również podkładka pod lilijkę na berecie – gdy wędrownik osiąga szesnasty rok życia, ma możliwość wyruszyć na samotną wędrówkę, w celu zdobycia tego wyróżnienia.

Znane osoby związane z drużyną 
 hm. Mirosława Jezior - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 phm. Lucyna Kaczanowska - Prezes Stowarzyszenia "ZADBA" w Sopocie
 hm. Marek Kaczanowski - dyrektor Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
 hm. Waldemar Mieczkowski - żeglarz, artysta, wieloletni kapitan flagowego żaglowca ZHP Zawisza Czarny

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 https://www.facebook.com/szczepszturwal/

Drużyny Związku Harcerstwa Polskiego
Gdynia
Harcerstwo w Gdańsku